BXI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Boundiali (Costa d'Avorio)
 bxi – codice ISO 639-3 della lingua pirlatapa
 BXI – disco collaborativo dei Boris e di Ian Astbury